Марс-79 — советский космический проект.
 М-79 (подводная лодка) — подводная лодка серии «Малютка».